Hradište peut désigner plusieurs villages de Slovaquie :
 Hradište, dans la région de Trenčín ;
 Hradište, dans la région de Banská Bystrica ;
 Hradište pod Vrátnom, dans la région de Trnava ;
 Zemplínske Hradište, dans la région de Košice.

Voir aussi 
 , l’équivalent tchèque